Morissette ist der Familienname von:

 Alanis Morissette (* 1974), kanadisch-US-amerikanische Sängerin
 Catherine Morissette (* 1979), kanadische Politikerin (ADQ)
 Jake Morissette (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre Morissette (* 1944), Bischof von Saint-Jérôme
 Louis Morissette (* 1979), kanadischer Humorist